Eyerich ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Eyerich (1886–1971), deutscher Sanitätsoffizier
 Kilian Eyerich (* 1979), deutscher Dermatologe und Immunologe, Extraordinarius an der TU München